Спинюль (VII век)— святой из Вогезов. День памяти — 5 ноября.

Святой Спинюль (Spinule), или Спин (Saint-Spin) — легендарная фигура в предании Вогезов. Он вместе со своим покровителем Беггоном  (Beggon) основал  или большой приход на пересечении со старинной .

Святой Хидульф из Муайенмутье 
Бенедиктинское предание из  тесно связывает имя святого Спинюля с жизнью его покровителя и основателя, святого Хидульфа. Подходя к этому преданию со стороны жития святого Дьё, согласно которому святой Хидульф оставался настоятелем на протяжении 28 лет, некоторые историки склонны полагать, что святой Спин был основателем бана Муайенмутье.

Почитание 
Святой Спинюль весьма почитаем в селении Сан-Блез, иначе называемом Бегонсель (Begoncelle), по-над местом слияния рек Мёрт и Рабодо (река), а также ниже по течению от Муайенмутье, ниже утёса Сен-Блез на севере. Община в Сан-Блез содержит приорат святого Креста, посвящённый святому Спинюлю и святителю Власию, священномученику Севастийскому.

Примечания

Литература 
 Paul Boudet, Le chapitre de Saint Dié en Lorraine, des origines au seizième siècle, Imprimerie vosgienne, Épinal, 1923, XXXI-274 p.
 Ch. Chapelier (abbé), « Histoire de l’abbaye de Moyenmoutier », Bulletin SPV, Tome 13, Saint-Dié, 1887-98.
 Édouard Ferry, « La population de la Haute Meurthe au septième siècle », Bulletin SPV, Tome 16, Saint-Dié, 1890-91.
 Eugène Martin (abbé), Histoire des diocèses de Toul, Nancy et Saint-Dié, Tome 1, Nancy, 1900, 602 pages.

Святые Лотарингии
Святые по алфавиту
Христианские святые VII века